Barjak je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Veliki Barjak, otoček zahodno od Visa
 Mali Barjak, otoček zahodno od Visa